Vytrvalostní závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2009 se konal ve středu 18. února jako v pořadí třetí ženský závod biatlonu v lyžařském středisku v Pchjongčchangu. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 10:15 hodin středoevropského času.

Závodnice absolvovaly trať o délce 15 km se čtyřmi střeleckými položkami v pořadí: vleže, vestoje, vleže a vestoje; za každý minutý terč se závodnici do výsledného času započítala jedna trestná minuta.

Startovalo 107 závodnic ze 32 zemí / 1 nedokončila.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2009